Unterndobl ist der Name folgender Orte:

 Unterndobl (Gemeinde Steegen), Ortsteil von Steegen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Unterndobl (Gemeinde Zell), Ortsteil von Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich